

Letteratura 
 Tracks – libro autobiografico di Robyn Davidson

Cinema
Tracks –  film del 1922 diretto da Joseph Franz
 Tracks - Lunghi binari della follia (Tracks) – film del 1976 diretto da Henry Jaglom
 'Tracks - Attraverso il deserto' (Tracks) – film 2013 diretto da John Curran

Musica 
 Tracks – album di Oscar Peterson del 1970
 Tracks – raccolta di Bruce Springsteen del 1998	
 Tracks – album di Collin Raye del 2000	
 Tracks – album di Bomb the Bass & Jack Dangers del 2001	
 Tracks – album di Vasco Rossi del 2002